Суперкубок Греції з футболу 1993 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 1993 року між чемпіоном Греції АЕКом та переможцем кубка Греції «Панатінаїкосом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1993
Греція